Op het Australian Open 2018 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 19 tot en met 28 januari 2018.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers waren de Amerikaanse Abigail Spears en haar Colombiaanse partner Juan Sebastián Cabal. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Tímea Babos en Rohan Bopanna.

Het eerste reekshoofd, Latisha Chan en Jamie Murray, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Mate Pavić won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Tímea Babos en Rohan Bopanna in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Kroaat Pavić ook een.

De Nederlander Matwé Middelkoop speelde samen met Johanna Larsson (Zweden) – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaars. Het Nederlandse koppel Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2018